Aufhärtung bezeichnet
die Erhöhung der Wasserhärte durch Wasseraufbereitungsverfahren, siehe auch Entsäuerung
die Härtesteigerung durch Martensitbildung bei der raschen Abkühlung von auf mehr als 800 °C erwärmten Stahl
 die Härtesteigerung durch Oberflächenhärtung,
 etwa durch Aufkohlen
 (selten) die Härtesteigerung durch Kaltverformung, 
 etwa bei Kupfer, siehe Kupfer#Physikalische Eigenschaften